

Onomastica
Apostol – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Apostolo

Persone
Gheorghe Apostol – politico rumeno
Iulian Apostol – calciatore rumeno
Paul Apostol – schermidore statunitense
Tom M. Apostol – matematico statunitense

Pagine correlate
Murav'ëv-Apostol